
Molekulska formula -{C27H46O2}- se može odnositi na:
 Delta-Tokoferol
 22R-Hidroksiholesterol
 27-Hidroksiholesterol
 7α-Hidroksiholesterol